Президентът на Кабо Верде е държавен глава на Кабо Верде.

Политика на Кабо Верде